Isola Goodenough, isola della Papua Nuova Guinea
ghiacciaio Goodenough, ghiacciaio in Antartide
John B. Goodenough, chimico statunitense.
Florence  Goodenough, psicologa americana e professoressa